Fuerza Ciudadana puede referirse a alguno de los siguientes partidos políticos:

 Fuerza Ciudadana (México), partido existente entre 2002 y 2003.
 Fuerza Ciudadana (Venezuela), partido fundado en 2003.
 Fuerza Ciudadana (Colombia), partido fundado en 2015.
Fuerza Ciudadana (Perú), partido fundado en 2019.